Jméno a příjmení Jaroslav Procházka má více nositelů:

 Jaroslav Procházka (astronom) (1907–1975) – astronom
 Jaroslav Procházka (fotbalista) (* 1987) – český fotbalista
 Jaroslav Procházka (generál) (1897–1980) – český voják, profesor a rektor Univerzity Karlovy
 Jaroslav Procházka (lékař) – lékař a profesor Univerzity Karlovy
 Jaroslav Procházka (profesor) (1889–1976) – profesor gymnázia, tvůrce českého názvosloví na Trutnovsku
 Jaroslav Procházka (voják) (* 1921) – voják
 Jaroslav Procházka (1934) – český stavební inženýr a vysokoškolský profesor ČVUT